Il existe différents prieuré Saint-Louis:

 Prieuré Saint-Louis-de-la-Rougemare à Rouen, qui accueille aujourd'hui le théâtre de la Rougemare.
 Prieuré Saint-Louis de Poissy, devenu aujourd'hui le musée du jouet.